Luis Tejada puede hacer referencia a:

 Luis Tejada Cano (1898-1924), cronista colombiano;
 Luis Tejada Chacón (1960-), diplomático español;
 Luis Tejada Hansell (1982-), futbolista panameño;
 Luis Tejada (yudoca), yudoca dominicano.